DVS est un sigle pouvant signifier :
 descriptive video service, un système d'audiodescription utilisé aux États-Unis ;
 durée de vie des stocks, un indicateur de calcul de la rotation des stocks ;
 dynamic vapour sorption (en français, gravimétrie d'adsorption de vapeur d'eau).

Voir aussi 
 DVS Shoe Company, une marque de chaussures de skateboard